Dom kobiet – dramat Zofii Nałkowskiej 
 Dom kobiet –  niemiecka adaptacja filmowa dramatu Zofii Nałkowskiej w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.
 Dom kobiet – spektakl Teatru Telewizji w reż. Magdaleny Łazarkiewicz z 1987 roku